Николај Давиденко је освојио турнир. У финалу је победио Доминика Хрбатија резултатом 6:1, 6:2, 6:2.

Носиоци 

  Роџер Федерер (одустао од учешћа на турниру)
  Рафаел Надал (одустао од учешћа на турниру)
  Давид Налбандијан (одустао од учешћа на турниру)
  '''Николај Давиденко (победник)
  Фернандо Гонзалез (друго коло)
  Томи Робредо (полуфинале)
  Џејмс Блејк (треће коло)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Марио Анчић (четвртфинале)
|
  Томи Хас ''(полуфинале) 
  Давид Ферер ''(друго коло) 
  Новак Ђоковић ''(друго коло) 
  Енди Мари ''(треће коло) 
  Јарко Нијеминен ''(четвртфинале) 
  Дмитриј Турсунов ''(треће коло) 
  Ришар Гаске ''(треће коло) 
  Доминик Хрбати ''(финалиста) 
  Робин Седерлинг ''(друго коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2006.
Париз мастерс — појединачно